Ursache steht für:

 einen kausalen Zusammenhang, siehe Kausalität
 eine österreichische Zeitschrift, siehe Ursache & Wirkung

Ursache ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Ursache (* 1974), rumänisch-deutsches Model und Unternehmer
 Andrei Ursache (* 1984), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Sandra Ursache (geborene Hoffmann; * 1978), deutsches Fotomodell und Schönheitskönigin
 Valentin Ursache (* 1985), rumänischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Mentale Verursachung (Mentale Kausalität)